Auletta (gemeente), gemeente in Italië
 Auletta (geslacht), geslacht van sponsdieren